Dilworth peut faire référence à :

Toponyme 
 Dilworth, ville américaine ans le comté de Clay, dans l’État du Minnesota.

Patronyme 
  (1978-), cinéaste et journaliste américaine ;
  (1815-1994), agriculteur, investisseur, spéculateur et philanthrope néo-zélandais ;
 John R. Dilworth (1963-), animateur, directeur et producteur américain ;
 Norman Dilworth (1931-2023), artiste britannique de l'abstraction géométrique ;
 Richardson Dilworth (1898-1974), homme politique américain ;
 Robert Dilworth (1914-1993), mathématicien américain ;
 Théorème de Dilworth, en théorie des ordres et en combinatoire.

Homonymie de patronyme